Damiana puede referirse a:
 El nombre común de la planta Chrysactinia mexicana;
 El nombre común de la planta Helianthemum glomeratum;
 El nombre común de la planta '''''Turnera diffusa.
 Damiana Kryygi, documental argentino de 2015.
 Damiana Eugenio, profesora y autora filipina. 
 Damiana Deiana, futbolista italiana.